Кубок России по хоккею с мячом 2009 — 18-й турнир Федерации хоккея с мячом России, прошедший с 6 сентября по 10 ноября 2009 года.

Регламент 
Соревнования проводятся в 2 этапа. 
 I этап.  Допускаются 15 команд, которые распределены на две группы: западную – 7 команд и восточную - 8 команд. Западная группа играет в г. Москва, ДС в Крылатском , а восточная группа в г. Кемерово, Губернский центр зимних видов спорта. 
 Соревнования первого группового турнира проводятся по круговой системе в один круг. Команды, занявшие в своих группах 1-5 места, допускаются к участию во второй групповой турнир. 
 К играм второго группового турнира допускаются 10 команд, которые разбиваются на 2 группы по 5 команд. Соревнования проводятся по круговой системе в один круг. Команды, занявшие в своих группах 1 – 3 места допускаются к финальным соревнованиям (II этап) 
 II этап. Финальные соревнования проводятся по системе плей–офф в г. Казань с 7 по 10 ноября 2009 года.

Заявленные команды 
 Байкал-Энергия (Иркутск)
 Водник (Архангельск)
 Волга (Ульяновск)
 Динамо-Казань (Казань)
 Динамо-Москва (Москва)
 Енисей (Красноярск)
 Зоркий (Красногорск)
 Кузбасс (Кемерово)
 Локомотив (Оренбург)
 Мурман (Мурманск)
 Родина (Киров)
 Сибсельмаш (Новосибирск)
 СКА-Нефтяник (Хабаровск)
 Старт (Нижний Новгород)
 Строитель (Сыктывкар)
 Уральский Трубник (Первоуральск)

Круговые турниры

Западная группа (ДС в Крылатском, Москва)

1-й этап 
 6 сентября 2009
Динамо-Москва — Строитель — 8:3

Родина — Водник — 7:2
 7 сентября 2009
Динамо-Казань — Мурман — 17:1

Зоркий — Старт 	7:4
 8 сентября 2009
Строитель — Родина — 3:5

Водник — Динамо-Москва — 0:9
 9 сентября 2009
Старт — Динамо-Казань — 3:3

Мурман — Зоркий — 1:4
 10 сентября 2009
Водник — Строитель — 3:2

Динамо-Москва — Родина — 10:0
 11 сентября 2009
Мурман — Старт — 2:6

Динамо-Казань — Зоркий — 3:4
 13 сентября 2009
Водник — Динамо-Казань — 1:8

Мурман — Динамо-Москва — 3:10

Зоркий — Строитель — 7:5
 6 октября 2009
Строитель — Мурман — -:+

Родина — Старт — 5:5

Зоркий — Водник — 6:4
 7 октября 2009 
Родина — Динамо-Казань — 3:6

Старт — Динамо-Москва — 2:14
 8 октября 2009
Водник — Мурман — 4:2
 9 октября 2009
Строитель — Старт — -:+

Старт — Водник — 7:5

Зоркий — Родина — 9:7

Динамо-Москва — Динамо-Казань — 12:2
 10 октября 2009
Динамо-Казань — Строитель — +:-

Родина — Мурман — 5:1
 11 октября 2009

Динамо-Москва — Зоркий — 8:5

Итоговая таблица (I этап, Западная группа)

Восточная группа (стадион «КЛМ, МСАУ Химик», Кемерово)

1-й этап 
 6 сентября 2009
Кузбасс — Локомотив — 16:1

Енисей — Сибсельмаш  — 5:2
 7 сентября 2009
СКА-Нефтяник — Уральский Трубник — 4:5

Байкал-Энергия — Волга — 10:3
 8 сентября 2009
Локомотив — Енисей — 0:12

Сибсельмаш — Кузбасс — 3:7
 9 сентября 2009
Волга — СКА-Нефтяник — 4:8

Уральский Трубник — Байкал-Энергия — 6:2
 10 сентября 2009
Сибсельмаш — Локомотив — 8:0

Кузбасс — Енисей — 2:7
 11 сентября 2009
СКА-Нефтяник — Байкал-Энергия — 4:5

Уральский Трубник — Волга — 16:6
 12 сентября 2009
Енисей — Уральский Трубник — 9:1

Волга — Кузбасс — 6:19

Локомотив — СКА-Нефтяник — 4:6
 13 сентября 2009
Байкал-Энергия — Сибсельмаш — 5:4
 5 октября 2009
Енисей — Волга — +:-

Кузбасс — Байкал-Энергия — 8:1
 6 октября 2009
Сибсельмаш — СКА-Нефтяник — 2:2

Уральский Трубник — Локомотив — 2:1
 7 октября 2009 
Волга — Сибсельмаш — -:+

Байкал-Энергия — Енисей — 1:6
 8 октября 2009
Енисей — СКА-Нефтяник — 5:4

Кузбасс — Уральский Трубник — 9:4
 9 октября 2009
Локомотив — Волга — +:-

Уральский Трубник — Сибсельмаш — 1:9
 10 октября 2009
СКА-Нефтяник — Кузбасс — 2:6

Байкал-Энергия — Локомотив — 7:5

Итоговая таблица (I этап, Восточная группа)

Плей-офф

Статистика игроков

Ссылки 
 Федерация хоккея с мячом России. Кубок России – 2009

2009
2009 год в хоккее с мячом
Спорт в России в 2009 году